Salisbury Factory Building ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Salisbury Factory Building (25 Union St., Worcester, Massachusetts), NRHP-ID 80000587
 Salisbury Factory Building (49-51 Union St., Worcester, Massachusetts), NRHP-ID 80000588